Флаг муниципального образования Нижнеинга́шский район Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4593.

Описание 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Нижнеингашского района в голубом, жёлтом и красном цветах.

Геральдическое описание герба гласило: «В лазоревом поле золотая птица, летящая вверх с распростёртыми крыльями о шестнадцати сияющих перьях и тройничным хвостом; оконечность червлёная».

25 ноября 2008 года, решением Нижнеингашского районного Совета депутатов № 31-530, в соответствии с требованиями Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, было изменено описание герба, не повлиявшее на его изображение: «В лазоревом поле с червлёной оконечностью золотая распростёртая птица прямо, от крыльев которой в стороны сообразно перьям отходят золотые языки пламени».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Нижнеингашского района.

Синий цвет — это просторы района, его водные ресурсы (реки, озёра, родники), это символ чистого неба, а также чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — богатство района (леса, поля, полезные ископаемые), это символ стабильности, уважения и интеллекта.

Красный цвет — красота района, жизнеутверждающая сила, мужество, а также территориальная принадлежность к Красноярскому краю (фон символов края красного цвета).

Птица — солярная фигура восходящего солнца (Нижнеингашский район — восточная граница Красноярского края (солнце всходит на востоке); район с шестнадцатью муниципальными образованиями и тремя жизненно важными артериями (федеральная автомобильная дорога «Байкал», железная дорога, нефтепровод).

См. также 
 Герб Нижнеингашского района

Примечания